Великая Республика Центральной Америки () — федеративное государство, существовавшее с 1896 по 1898 гг. Его создание было попыткой реанимировать Соединённые Провинции Центральной Америки.

20 июля 1895 года Гондурас, Эль-Сальвадор и Никарагуа подписали  (по названию гондурасского города Амапала на острове Эль-Тигре в заливе Фонсека — места его подписания, ставшего столицей союза).

Союз был распущен, когда генерал Томас Регаладо захватил власть в Сальвадоре 21 ноября 1898. До своего роспуска Великая республика установила дипломатические отношения с Соединёнными Штатами Америки, Гватемалой и Коста-Рикой.

Ссылки 
 Greater Republic of Central America: Recognition of the Political Union of Honduras, Nicaragua, and Salvador

История Центральной Америки
Исторические государства Америки
История Никарагуа
История Сальвадора
История Гондураса